A Etapa de Bacu da Fórmula 2 em 2021 foi realizada nos dias 5 e 6 de junho de 2021 em três corridas no Circuito Urbano de Bacu, em Bacu, Azerbaijão, sendo a terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2 de 2021, categoria de monopostos. Servirá como evento de apoio ao Grande Prêmio do Azerbaijão de 2021 da Fórmula 1, realizado na mesma data e local.

Pneus

Resultados

Qualificação

Corrida 1 

 Notas
  – Felipe Drugovich recebeu uma punição de dez segundos por causar uma colisão com Liam Lawson na primeira volta.

Corrida 2

Corrida 3 

 Notas

  - Matteo Nannini não largou após sofrer um problema na volta de formação.
  - Oscar Piastri recebeu uma punição de cinco segundos por sair sem segurança do pit stop.

Tabela do campeonato após a corrida 
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de equipes

Ver também 
 Grande Prêmio do Azerbaijão de 2021

Bacu
Desporto no Azerbaijão em 2021